Ostner bezeichnet:

 einen ehemaligen Fahrzeughersteller aus Dresden, siehe Ostner Fahrzeugfabrik

Ostner ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Ostner (1830–1905), deutscher Verwaltungsbeamter und -richter
 Heinz Ostner (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Ilona Ostner (* 1947), deutsche Soziologin und Sozialpolitikerin